Бруно Николь (; родился 24 февраля 1940 года, Падуя, Италия — 27 ноября 2019 года, Порденоне) — итальянский футболист, выступающий на позиции полузащитника.

Карьера 
Бруно начал заниматься футболом в молодёжной команде «Падовы» под руководством Мариано Тансини. Дебютировал в Серии А в возрасте шестнадцати лет под руководством Нерео Рокко в чемпионате 1956/57 года. В дебютном сезоне сыграл двенадцать матчей и забил два гола, один из которых «Ювентусу». Впечатлив этим президента «туринцев» Умберто Аньелли, был куплен за семьдесят миллионов лир. Также в «Падову» перешёл Курт Хамрин (на правах аренды).

Выступая на позиции центрального нападающего, он конкурировал с такими легендарными нападающими «чёрно-белых» как: Джон Чарльз и Омар Сивори. Дебютный сезон провёл на правом фланге атаки, сыграв 21 матч, не отметившись результативными действиями. В следующем сезоне Николь набрал заметную форму и получил вызов от главного тренера сборной Италии Джузеппе Виани. Дебютировал за сборную 9 ноября 1958 года в Париже
в матче против французской сборной. В 18 лет и 258 дней стал самым молодым бомбардиром в истории итальянской сборной. Рекорд был побит 14 июня 2022 года Вилли Ньонто.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте peoplepill.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Мантова»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Алессандрия»